Verteidigt den Gelben Fluss (chin. Baowei Huang He ) bezeichnet:

einen Satz der Kantate vom Gelben Fluss
den Schlusssatz des Klavierkonzertes Der Gelbe Fluss, siehe Der Gelbe Fluss (Klavierkonzert)